Hitler, Hiedler, Hutler en Hüttler zijn van origine Duitstalige, Oostenrijkse achternamen. De namen betekenen hutbewoner. 

De stam Hiedl duidt verder op een onderaardse stroom in een van de dialecten van het Duits. 

De grootvader van Adolf Hitler schreef de naam als Hiedler, waarna de naam verder geschreven werd als Hitler. De laatste schrijfwijze van de naam is in 1960 met de dood van Paula Hitler uitgestorven, daar deze naam tot dit ene geslacht behoorde. 

Slechts 17 personen hebben de naam Hitler gedragen, dit zijn behalve de hier genoemde personen de eerste en tweede echtgenote van Alois Hitler sr., zijn vier kinderen die op jonge leeftijd overleden en de beide echtgenotes van Alois Hitler jr. Twee Hitlers, William Patrick en zijn moeder Bridget, hebben na de Tweede Wereldoorlog hun achternaam veranderd in Stuart-Houston. Van Angela Hitler zijn nog twee kleinzonen in leven en van Alois Hitler jr. drie, die geen van allen "Hitler" als achternaam hebben.

Personen met achternaam Hitler
 Adolf Hitler (1889-1945), Duits dictator
 Alois Hitler sr. (1837-1903), vader van Adolf Hitler
 Alois Hitler jr. (1882-1956), halfbroer van Adolf Hitler
 Angela Hitler (1883-1949), halfzus van Adolf Hitler (gehuwd met Leo Raubal, later met Martin Hammitzsch)
 Heinz Hitler (1920-1942), zoon van Adolf Hitlers halfbroer
 Klara Hitler (1860-1907), geboren Klara Pölzl, moeder van Adolf Hitler
 Paula Hitler (1896-1960), zus van Adolf Hitler
 William Patrick Hitler (1911-1987), zoon van Adolf Hitlers halfbroer
 Eva Hitler (1912-1945), geboren en bekend als Eva Braun, echtgenote van Adolf Hitler

Personen met achternaam Hiedler 
 Johann Georg Hiedler - de stiefvader, mogelijk de biologische vader, van Alois Hitler sr., de vader van Adolf Hitler.

Stamboom

Achternaam